Salemi – comune italiano
Roberto Salemi – attore italiano
Silvia Salemi – cantautrice e conduttrice televisiva italiana
Silvia Salemi – album musicale